Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

420e régiment d'artillerie
420e régiment d'infanterie

 

Homonymie d'unités militaires